Савич — українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Відомі носії 
 Ана Савич (* 1989) — хорватська тенісистка.
 Савич Андріанна Михайлівна — заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Савич Віталій Григорович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Савич Всеволод Павлович (1885—1972) — російський та радянський ліхенолог, заслужений діяч науки РРФСР.
 Савич Данило Васильович (1731—1763) — екстраординарний професор (1761), викладач географії, оптики та фізики Московського університету (1757—1761), директор Казанської гімназії (1761—1763).
 Савич Іван (1914—2000) — український поет та журналіст.
 Савич Микола (1808—1892) — громадський діяч і журналіст Російської імперії. Учасник російсько-турецької війни 1828—1829 років. Член Кирило-Методіївського товариства й Імператорського Одеського товариства історії і старожитностей.
 Савич Олександр (1846—1902) — український письменник, правник.
 Савич Никанор Васильович (1869—1942) — російський політичний діяч. Депутат Державної думи III та IV скликань (1907—1917).
 Савич Олександр Антонович (1890—1957) — історик.
 Савич Олексій Миколайович (1810—1883) — астроном.
 Савич Олексій Олексійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савич Павло Федорович — український радянський архітектор.
 Савич Руслан Богданович — старший лейтенант запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савич Семен
 Савич Стефан ( 1991) — чорногорський футболіст.
 Франц Савич (1815—1845) — поет, публіцист, революційний демократ. Писав польсько-білорусько-українською мішанкою.
 Войнислав Казимир Савич-Заблоцький (1850—1893) — білоруський письменник, поет, публіцист і громадський діяч.

Див. також 
 Савіч Олег Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павле Савіч (1909—1994) — сербський фізик і хімік.
 Савич Маркович Штедімлія (1906—1971) — чорногорський письменник, публіцист, вчений.
 Савич-парк
 Савичев
 Савичі

Примітки 

Прізвища на -ич